Tengeralattjáró: búvárhajó, tartós víz alatti tevékenységre alkalmas vízijármű

Irodalom
 A tengeralattjáró (Das Boot), Lothar-Günther Buchheim regénye (1973)

Film
 A tengeralattjáró (Das Boot), 1981-es mozifilm Buchheim regényéből, rendezte Wolfgang Petersen, főszereplő Jürgen Prochnow (145 perc)
 Das Boot – A rendezői változat (Das Boot), 1997-es rendezői változat, az 1981-es mozifilmből (209 perc)
 A tengeralattjáró (Das Boot), 1985-ös német-angol tévésorozat, az 1981-es mozifilm alapján
 A tengeralattjáró (Das Boot), 2018-as német-cseh tévésorozat, több rendezővel, főszereplő Stefan Konarske

Lásd még
 Das Boot, Klaus Doldinger dala, az 1981-es film főcímzenéje, majd 1991-ben az U96 együttes techno-kislemeze

Jegyzetek